Fort St. Anthony steht für:

 Fort St. Anthony (Ghana)
 Fort St. Anthony, anderer Name des Fort Snelling bei Minneapolis, Minnesota, Vereinigte Staaten